Куха́рка:

 Работница, готовящая кушанья (см. повар).
 Кухарка — село в Варвинском районе Черниговской области Украины.
 «Кухарка» — другое название картины «Молочница» нидерландского живописца Вермеера Делфтского.
 Кухарка — персонаж повести «Приключения Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла.

См. также 
«Каждая кухарка должна научиться управлять государством» — искажённая фраза, приписываемая Ленину, но ему не принадлежащая.